Regenrohr bezeichnet:
 ein Musikinstrument, siehe Regenmacher
 eine Regenrinne